Xiao Er Tui Na (terapia de compressão de pontos) é popular em Qindao, Laoshan e em toda a península de Jiaodong e em Shandong, China; evoluiu da pressão digital de acuponto, de bater no ponto, de capturar o ponto, de chutar o ponto, de abrir o ponto e outras ações das artes marciais tradicionais chinesas.

Tui na